Lone est un terme qui peut faire référence à :
 une lône, bras d’un fleuve qui reste en retrait du lit principal, le terme étant utilisé en particulier pour le cas du Rhône,
 la  Lone, une rivière en Allemagne,
 Lone, un compositeur de musique électronique anglais.

Homonymie